Hecatompedon o ekatónpedon, ovvero «tempio di 100 piedi» (corrispondenti a circa 30 m), era un soprannome per vari templi greci:

Heraion (Samo): tempio greco situato sull'isola di Samo e dedicato alla dea Era.
Antico tempio di Atena Poliàs: antico tempio di Atene dedicato alla dea Atena, predecessore del Partenone.